Hof nebo HOF může znamenat:

Hof
 Hof (město) – město v německé spolkové zemi Bavorsko
 zemský okres Hof – okres v německé spolkové zemi Bavorsko
 Hof (Porýní-Falc) – obec v německé spolkové zemi Porýní-Falc
 Hof bei Salzburg – obec v rakouské spolkové zemi Salcbursko
 Hof (zámek) – zámek v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy

 německý název pro obec Dvorce (okres Bruntál)
 Hof Kuppe – německý název pro Větrný vrch (Králický Sněžník)
 německý název pro dvůr
 Hof (Irsko) – vesnice v Irsku
 Hof (Norsko) – obec ve Vestfold v Norsku
 Hof (Hedmark) – bývalá obec v Hedmark v Norsku
 anglický přepis hebrejského slova „Chof“ (pobřeží, břeh), např. v názvech sídel

Hof (příjmení)
 Erich Hof (1936–1995) – rakouský fotbalista
 Karel Vít Hof (1826–1887) – český historik, novinář a spisovatel
 Wim Hof (* 1959) – nizozemský rekordman, dobrodruh a kaskadár, známý jako „Ledový muž“
 pseudonym Wim Hof užívá William Higgins (* 1945) – americký režisér gay pornofilmů

HOF
 kyselina fluorná – chemický vzorec

Externí odkazy